

Населені пункти та їхні частини

 Яновиці — село в гміні Руя Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Яновиці — село в гміні Любане Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яновиці — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яновиці — село в гміні Мелґев Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Яновиці — село в гміні Яновець Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Яновиці — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Яновиці — село в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Яновиці — село в гміні Паб'яніце Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Яновиці — село в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Яновиці — село в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Яновиці — село в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Яновиці — село в гміні Слабошув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Яновиці — село в гміні Бествіна Бельського повіту Сілезького воєводства
 Яновиці — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Яновиці — село в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Яновиці — село в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Яновиці — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Яновиці — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Яновиці — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Яновиці — село в гміні Старе Място Конінського повіту Великопольського воєводства
 Яновиці — частина села Єшковиці в гміні Черниця Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Яновиці — частина села Ятне в гміні Целестинув Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Яновиці — осада в гміні Нова Весь-Лемборська Лемборського повіту Поморського воєводства

Примітки